Likholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Likholmen, Iniö, Åboland, 
 Likholmen, Lojo, Nyland,

Se även
Likholm
Linholmen
Lökholmen

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar